Le tournoi de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 13 au .

Faits marquants 
 L'Australien Mark Philippoussis, vainqueur en 2006 et ayant pris sa retraite cette même année, revient jouer à 38 ans. Il est éliminé au premier tour des qualifications en simple mais remporte son premier match en double aux côtés de Ryan Harrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en juillet 2015
Sport aux États-Unis en juillet 2015